«Вечер» — пейзаж русского художника Исаака Левитана (1860—1900), написанный в 1877 году. Принадлежит собранию Государственной Третьяковской галереи ( ). Размер — .

История 
Полотно «Вечер» относится к самым ранним из сохранившихся произведений Левитана. Вместе с его же картиной «Солнечный день. Весна» (ныне находящейся в частном собрании), пейзаж «Вечер» был представлен в 1877 году в Москве, на ученическом отделении 5-й выставки Товарищества передвижных художественных выставок («передвижников»). За эти картины художник был награждён малой серебряной медалью.

Картина находилась в собрании коллекционера и мецената Ивана Свешникова из Переславля-Залесского, после этого — в Румянцевском музее в Москве, а затем — в Государственном музейном фонде, откуда она в 1927 году была передана в Государственную Третьяковскую галерею.

Описание 
На картине изображена нищая и заброшенная деревня. На фоне сизого вечернего неба выделяются тёмные силуэты полуразвалившихся изб, обнесённых ветхим забором. Между избами проходит грязная дорога с лужами, в которых видны отблески предзакатного неба. 

Как и некоторые другие произведения Левитана того периода, полотно «Вечер» имеет грустный, сумеречный характер. Вероятно, это связано с тем, что в тот год, когда оно было написано, у Левитана умер отец (его мать умерла ещё раньше, в 1875 году), так что он остался сиротой. Кроме этого, подобная мрачноватая трактовка деревенских пейзажей была в целом характерна для художников-передвижников 1870-х годов. 

Описывая картину «Вечер», искусствовед Алексей Фёдоров-Давыдов писал, что «эффект заката вносит в изображение ноту тревоги, ещё усугубляющей общую печальную картину». По его словам, «этот красочный эффект и его эмоциональная выразительность, сам способ внесения таким образом поэтического момента в прозаический мотив свидетельствуют о приглядке молодого Левитана к работам гремевшего тогда Куинджи».

См. также 
 Список картин Исаака Ильича Левитана

Примечания

Ссылки 
 

Картины 1877 года
Картины Исаака Левитана
Картины из собраний Государственной Третьяковской галереи
Картины, ранее находившиеся в Румянцевском музее
Пейзажи русских художников XIX века